Mistrzostwa Grenlandii w piłce nożnej (grl. Angutit Inersimasut GM, duń. Grønlandsmesterskab i fodbold) – są najwyższą klasą rozgrywek klubowych na Grenlandii. Pierwszy raz zostały rozegrane w 1954 roku. Od 1971 roku są organizowane przez Grenlandzki Związek Piłki Nożnej. Obecnie noszą sponsorską nazwę Coca-Cola GM.

Format rozgrywek 
Od kilkunastu lat Mistrzostwa Grenlandii odbywają się w formacie turniejowym. Pierwsza faza to kwalifikacje regionalne, do których może zgłosić się każdy zarejestrowany w krajowym związku zespół. Z nich wyłaniani są uczestnicy turnieju finałowego, który odbywa się w pierwszej połowie sierpnia w jednym z grenlandzkich miast. Turniej finałowy rozpoczyna się od fazy grupowej (od 2013 roku dwie grupy, po cztery zespoły w każdej grupie), w której gra każdy z każdym po jednym meczu. Po dwa zespoły awansują do półfinałów, z których zwycięzcy grają o tytuł mistrzowski, przegrani - o 3. miejsce. Trzecie zespoły w grupach grają o miejsce 5., a ostatnie w grupach - o miejsce 7. W fazie pucharowej gra się bez rewanżów. W przypadku remisów gra się dogrywkę i ewentualnie rzuty karne.

Mistrzowie i pozostali medaliści

Statystyka

Przypisy

Bibliografia 
 Archiwum wyników meczów i tabel w bazie RSSSF 

Rozgrywki piłkarskie na Grenlandii